Ангита () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гвадалахара, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сеньорио-де-Молина-Альто-Тахо. Занимает площадь 127,19 км². Население — 231 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Населённые пункты Гвадалахары
Муниципалитеты Гвадалахары